Therapy peut désigner :

Musique 
 Therapy?, groupe de metal alternatif irlandais créé au début des années 1990 par Andy Cairns (chant/guitare), Fyfe Ewing (batterie) et Michael McKeegan (basse) ;
 Therapy, sixième EP du rappeur Tech N9ne, sorti le .

Cinéma 
 Therapy, film camerounais de 2021.